PSG Stal Nysa – polska męska drużyna siatkarska z Nysy
 Paris Saint-Germain F.C. – francuski klub piłkarski z siedzibą w Paryżu
 PSG Zlín – czeski klub hokejowy z siedzibą w Zlinie
 Polskie Stowarzyszenie Go
 Programowalny Generator Dźwięku – Programmable Sound Generator
 Polisomnografia – badanie snu
 Phasmid Study Group – międzynarodowa grupa entomologów, zajmujących się patyczakami